Погорельцево — название населённых пунктов в России:

 Погорельцево — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Погорельцево — село в Железногорском районе Курской области.
 Погорельцево — деревня в Опочецком районе Псковской области, Глубоковская волость.
 Погорельцево — деревня в Опочецком районе Псковской области, Пригородная волость.
 Погорельцево — деревня в Торжокском районе Тверской области.